in samenstellingen
Laroche-près-Feyt, Corrèze 
Laroche-Saint-Cydroine, Yonne
ook:
gemeenten met de naam La Roche